«Сне́жные ба́рсы» () — казахстанский хоккейный клуб, выступающий в чемпионате МХЛ. Является молодёжной командой «Барыса», базируется в Астане.

История 
В 2011 году по поручению президента федерации хоккея Казахстана А. Мамина в Астане была создана молодёжная команда, получившая название «Снежные барсы». Клуб должен был выступать в группе «Б» Молодёжной хоккейной лиги, но из-за ликвидации клуба «Крылья Советов» «барсы» получили возможность заявиться в группу «А».

Выступления в МХЛ

Руководство и тренерский штаб 
 Главный тренер: Старыгин Сергей Васильевич
 Старший тренер: Габдрахманов Ильдус Вакильевич, Высоцкий Александр Анатольевич

Основной состав

Ежегодные результаты

Регулярный чемпионат 
Примечание: И — количество игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши по буллитам, ПО — проигрыши в овертайме, ПБ — проигрыши по буллитам, П — проигрыши в основное время, ГЗ — голов забито, ГП — голов пропущено, О — очки.

Плей-офф 
 2012—2013 участие не принимали
 2013—2014 Поражение в 1/16 финала от «Мамонтов Югры» — 0:3 (1:2, 1:3, 4:5)
 2014—2015 Поражение в 1/16 финала от «Стальных лис» — 2:3 (2:4, 2:3от, 3:1, 4:3, 3:4)
 2015—2016 Победа в 1/8 финала над «Толпаром» — 3:0 (5:4от, 2:1, 3:2)  Поражение в 1/4 финала от «Чайки» — 2:3 (3:2б, 1:4, 3:2, 2:3от, 1:6)
 2016—2017 участие не принимали
 2017—2018 участие не принимали
 2018—2019 Поражение в 1/8 финала от «Авто» — 1:3 (0:4, 1:5, 5:2, 0:3)

Участники Кубка Вызова МХЛ 
 2012 — Илья Бессонов 
 2013 — Данияр Каиров 
 2014 — Никита Церенок 
 2015 — Максим Баранов 
 2016 — Дмитрий Кокшаров 
 2017 — Кирилл Полохов 
 2018 — Ернар Мусабаев , Самат Данияр 
 2019 — Саян Данияр 
 2020 — Диас Гусейнов

См. также 
 Молодёжная хоккейная лига
 Барыс (хоккейный клуб)

Ссылки 
 Официальный сайт
 «Снежные барсы» на официальном сайте Молодёжной хоккейной лиги
 

Хоккейные клубы Казахстана
Спортивные клубы Астаны